Brimfield Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Brimfield Township (Illinois)
 Brimfield Township (Ohio)